Černice bezeichnet

 Černice, Ortsteil von Horní Jiřetín, Tschechien, siehe Černice (Horní Jiřetín)
 Černice, Stadtteil von Plzeň,  Tschechien,
 Černice, Ortsteil von Chanovice, Tschechien
 Černice, Ortsteil von Mojné, Tschechien

Černice ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Puchník von Černice († 1402), Generalvikar im Erzbistum Prag, ernannter Erzbischof von Prag

Siehe auch:
 Černíč
 Czernica (Begriffsklärung)
 Tschernitz (Begriffsklärung)
 Zschernitz